Contea di Berkeley o Berkeley County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Berkeley (Carolina del Sud)
 Contea di Berkeley (Virginia Occidentale)